Arguel puede referirse a: 

 Arguel, comuna francesa en Doubs.
 Arguel, comuna francesa en Somme.